Chaetomella är ett släkte av svampar. Chaetomella ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetomella